Флаг Анто́новского сельского поселения — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими правилами, служащий официальным символом Антоновского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области Российской Федерации, единства его территории, населения, прав и самоуправления.

Флаг утверждён 17 апреля 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5018.

Описание 
«Флаг Антоновского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Антоновского сельского поселения в красном, жёлтом, синем и белом тонах».

Геральдическое описание герба гласит: «В червлёном поле два противостоящих золотых коня, сопровождаемые тремя серебряными восьмиконечными звёздами. В золотой главе с лазоревыми краями червлёное пламя о пяти языках поверх которых накрест серебряные мечи с червлёными рукоятями остриём вверх».

Обоснование символики 

Флаг Антоновского сельского поселения составлен на основании герба, по правилам и соответствующим традициям геральдики, и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Примечания 

Флаги с изображением лошади
Флаги с изображением восьмиконечных звёзд
Флаги с изображением пламени
Флаги с изображением меча‎